Таяма () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таяма, Катай (настоящее имя Рокуя; 1871—1930) — японский писатель. 
 Таяма, Синсукэ (род. 1982) — японский скелетонист.